Die 1. Liga 1952 war die 18. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Wegen der Olympischen Sommerspiele in Helsinki wurde eine verkürzte Saison gespielt. Sie begann am 17. August und endete am 16. November 1952.

Modus 
Die 12 Mannschaften wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Jedes Team spielte zweimal gegeneinander. Die Gruppensieger spielten im Anschluss in zwei Spielen den Meister aus. Die jeweils Letzten stiegen ab.

Vereine

Gruppe 1

Gruppe 2

Meisterfinale

Weblinks 
 Saison 1952 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1952
Fußballsaison 1952